Ali Reza bzw. Alireza ist ein orientalischer Name, der sowohl als Vorname als auch als Familienname vorkommt. Er erinnert an ʿAlī Reẓā (ʿAlī ibn Mūsā ar-Ridā), einen Nachfahren des Propheten Mohammed, der bei den Zwölferschiiten als der achte Imam gilt.

Namensträger 

Vorname
 Alireza Akbari (1961–2023), iranischer Politiker, Emigrant im Vereinigten Königreich
 Ali-Reza Asgari (* 1952), iranischer Politiker
 Alireza Dabir (* 1977), iranischer Ringer
 Alireza Firouzja (* 2003), iranisch-französischer Schachgroßmeister
 Alireza Haghi (* 1979), iranischer Radrennfahrer
 Alireza Heidari (* 1976), iranischer Ringer
 Alireza Rezaei (* 1976), iranischer Ringer
 Ali Reza Sheikh Attar (* 1952), iranischer Diplomat
 Alireza Nikbakht Vahedi (* 1980), iranischer Fußballspieler

Familienname
 Yusuf Alireza (* 1970), Manager

Familienname
Männlicher Vorname
Persischer Personenname